L'albero genealogico degli Hohenstaufen contiene i membri della dinastia Hohenstaufen. Tuttavia non esiste attualmente una genealogia moderna e affidabile della dinastia degli Hohenstaufen. La sua definitiva sistemazione rimane un urgente oggetto di ricerca.

Fino al ducato

Dal ducato al titolo imperiale

La famiglia imperiale

Lineee agnatizie

Falsi Hohenstaufen

Storia della ricerca  
Nel 1977 lo storico Hansmartin Decker-Hauff pubblicò un ampio elenco dei membri della dinastia Hohenstaufen nel volume III della documentazione in quattro volumi della mostra Staufen a Stoccarda in occasione del 25º anniversario dello Land del Baden-Wuerttemberg. Questo elenco conteneva anche numerose persone che non erano precedentemente note alla ricerca come membri della famiglia. Egli fece riferimento come fonti a un Epitaphienbüchlein (libro di epitaffi) precedentemente sconosciuto e ad estratti dal Libro rosso dell'abbazia di Lorch, che era stato bruciato durante la guerra. 

Tuttavia queste fonti non furono mai pubblicate e non facevano parte del patrimonio di Decker-Hauff. Gli storici Klaus Graf e Gerhard Lubich hanno dimostrato negli anni '90 che gli estratti citati non potevano essere trovati nei resti del Libro rosso, ora restaurato. Neanche l'Epitaphienbüchlein non venne mai trovato da nessuna parte. Lo storico Tobias Weller ha affermato nel 2004 che alcuni dei collegamenti matrimoniali Staufer asseriti da Decker-Hauff molto probabilmente non sono mai esistiti. Alcuni dei discendenti rivendicati da questi presunti matrimoni sono persone storiche e documentate, ma non membri della dinastia Staufen.

Persone indicati erroneamente come Hohenstaufen (selezione) 
 presunto padre di Federico (trisnonno di Federico Barbarossa); 
 Federico (intorno al 960/965, entro il 969 massimo - † dopo l'estate 1027), conte di una contea sconosciuta. 
 presunto figlio di Federico di Büren; 
 Manegoldo il Vecchio († 1094), 1070 / 75-1094 conte palatino di Svevia. 

 presunti discendenti del duca Federico I di Svevia; 
 Heilika († probabilmente dopo il 1110, sepolta nel monastero di Ensdorf) ⚭ Federico III di Lengenfeld († 3 aprile 1119), sepolto a Ensdorf; 
 Bertrada (Berta) (intorno al 1088/89 - † dopo il 1120/prima del 1142) ⚭ 1 Adalberto di Ravenstein, conte di Elchingen e Irrenberg ⚭ 2 conte Enrico di Aichelberg; 
 Ildegarda; 
 Giselhildis (Gisela); 
 Enrico († prima del 1102); 
 Beatrice, fondatrice del monastero di Michaelstein nel 1146; 
 Cunegonda (Kunizza) ⚭ duca Enrico; 
 Sofia ⚭ conte Adalberto. 

 presunti discendenti di Corrado III con una certa nobile Gerberga, non menzionata nei documenti: 
 Sofia († dopo il 1135/1140) (esistenza incerta) ⚭ Corrado di Pfitzingen (attestato nel 1136/1141);
 Leopoldo (esistenza incerta); 
 Costantino di Lochgarten, fondò il monastero di Lochgarten nel 1144;
 Giselberto di Höttingen, fratello e co-fondatore del monastero di Lochgarten nel 1144. Egli ebbe una presunta figlia; 
Petrissa († dopo il 1165), Zensualin dell'abbazia di Lorch ⚭ Adeldegen, ministeriale episcopale di Bamberga.
 Ludmilla di Langenberg (esistenza incerta) ⚭ sposò un uomo dal nome sconosciuto di Vellberg. 

 presunta prima moglie di Corrado III, Gertrude di Comburg († 1130/31). 

 presunta prima moglie di Corrado di Hohenstaufen, dal nome sconosciuto di Sponheim († 1159/60). I discendenti di questa prima moglie e presunti discendenti dell'attuale e unica moglie Irmengarda di Henneberg († 1197): 
 (I) Goffredo di Hohenstaufen († probabilmente 1187/1188) ⚭ Agnese, che si sposò una seconda volta nel 1188; 
 Federico di Hohenstaufen; 
 Agnese († prima del 10 marzo 1232) ⚭ Rodolfo II d'Asburgo. 
 (II) Federico († 3 settembre, prima del 1189); 
 (II) Corrado († probabilmente 1186), sepolto nel monastero di Schönau.

Note

Bibliografia 
  Erwin Assmann, Friedrich Barbarossas Kinder. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 33, 1977.
 L. L. Brook, F. C. Casula et al. (a cura di), Genealogie medievali di Sardegna. Cagliari-Sassari, 1984.
  Heinz Bühler, Schwäbische Pfalzgrafen, frühe Staufer und ihre Sippengenossen in Jahrbuch des historischen Vereins Dillingen LXXVI, 1975
  Heinz Bühler, Zur Geschichte der frühen Staufer, Herkunft und sozialer Rang und unbekannte Staufer, Göppingen 1977 (Hohenstaufen. Veröffentlichungen des Geschichts- und Altertumsvereins Göppingen 10).
  Hansmartin Decker-Hauff, Das Staufische Haus in Die Zeit der Staufer, Geschichte – Kunst – Kultur. Katalog der Ausstellung. Band III, Stuttgart, 1977.
  Odilo Engels, Die Staufer. Stuttgart, 2005.
  Horst Gaiser, Orta de stemmate Regali Friderici, in ZGO 140, (Neue Folge 91) 1980
  Ruth Gerstner, Die Geschichte der lothringischen und rheinischen Pfalzgrafschaft, Bonn, 1941 (Rheinisches Archiv 40).
  Elisabeth Grünenwald, Das älteste Lehenbuch der Grafschaft Öttingen, Öttingen, 1975.
  Ernst Klebel, Zur Abstammung der Hohenstaufer, in ZGO 102 (Neue Folge 63), 1954.
  Gerhard Lubich, Auf dem Weg zur „güldenen Freiheit“. Herrschaft und Raum in der Francia orientalis von der Karolinger- zur Stauferzeit, Husum, 1996.
  Jean-Yves Mariotte, Le comté de Bourgogne sous le Hohenstaufen 1156-1208, Paris, 1963.
  Jan Paul Niederkorn, Der Übergang des Egerlandes an die Staufer, in Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 54, 1991
  Luzian Pfleger, Die Benediktinerabtei St. Walburg im Heiligen Forst, in Archiv für Elsässische Kunstgeschichte VI, Straßburg, 1931.
  Erwin Rücknagel, Die Ehescheidung Friedrich Barbarossas, in Kritische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, Festschrift für Robert Holtzmann zum 60. Geburtstag, Berlin, 1933.
  Detlev Schwennicke, Europäische Stammtafeln, I.1 (2005)
  Heinrich Wagner, Regesten des Zisterzienserklosters Bildhausen, Würzburg, 1987.
  Tobias Weller, Die Heiratspolitik des deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert. Köln, 2004, p. 226.
  Tobias Weller, Auf dem Weg zum „staufischen Haus“. Zu Abstammung, Verwandtschaft und Konnubium der frühen Staufer, in Hubertus Seibert, Jürgen Dendorfer (a cura di), Grafen, Herzöge, Könige. Der Aufstieg der Staufer und das Reich (1079–1152), Ostfildern, 2005, pp. 41–63 (online).

Hohenstaufen